Національна ліга В 1955—1956 — 9-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб «Базель».

Груповий етап

Група Захід

Група Центр

Група Схід

Фінальний раунд 

Результати
 Вісп - Санкт-Моріц 4-3
 Санкт-Моріц - Базель 4-4 (1-0,2-1,1-3)
 Базель - Вісп 7-0 (1-0,3-0,3-0)

Джерела 
 Сезон 1956     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія